Димитрис Яннулис (; 17 октября 1995, Катерини, Греция) — греческий футболист, защитник английского клуба «Норвич Сити» и сборной Греции.

Клубная карьера 
Яннулис — воспитанник клуба «Ватаниакос». В 2012 году он дебютировал за основной состав. В 2014 году Димитрис подписал контракт с ПАОК. Для получения игровой практики Яннулис был арендован клубом «Пиерикос». 12 октября в матче против «Ираклиса» он дебютировал за новую команду. 

Летом 2014 года Димитрис был арендован «Верией». 22 сентября в матче против «Панетоликоса» он дебютировал в греческой Суперлиге.

В начале 2017 года Яннулис перешёл в кипрский «Анортосис» на правах аренды. 5 февраля в матче против «Анагенниси» он дебютировал в чемпионате Кипра. Летом того же года Димитрис был арендован столичным клубом «Атромитос». 21 августа в матче против «Аполлон Смирнис» он дебютировал за новую команду. В начале 2019 года Яннулис вернулся в ПАОК. 30 января в матче против ПАС Янина он дебютировал за основной состав. 29 августа в поединке квалификации Лиги Европы против братиславского «Слована» Димитрис забил свой первый гол за ПАОК. В том же году он стал чемпионом и обладателем Кубка Греции.

Международная карьера 
15 мая 2018 года в матче товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии Яннулис дебютировал за сборную Греции.

Достижения

ПАОК 
 Чемпион Греции: 2018/19
 Обладатель Кубка Греции:  2018/19

«Норвич Сити» 
 Победитель Чемпионшипа: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Пиерикос»
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК «Верия»
Игроки ФК «Атромитос» Афины
Игроки ФК «Норвич Сити»